CML, sigle composé des trois lettres C, M et L, peut faire référence à :
 Chemical Markup Language, un format pour les données chimiques ;
 , la relation entre la rentabilité d'un portefeuille financier et son risque ;
 cellule musculaire lisse, un type de cellules musculaires sous le contrôle du système nerveux autonome ;
 Concurrent ML, un langage de programmation dérivé de Standard ML destiné à la programmation concurrente.

CML est un code qui peut faire référence à :
 , Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports,

CML désigne 950, en nombres romains.

Code IATA des aéroports